Појам Морг може да се односи на:
 Морг (притока Алијеа),
 Морг (притока Изера),